Puls steht für:

 Puls, Druckstöße beim Herzschlag
 Puls (Elektrotechnik), sich periodisch wiederholendes impuls- oder stoßartiges Ereignis
 Grundpuls in der Musik, siehe Grundschlag
 Puls (Getreidebrei), Grundnahrungsmittel in der römischen Antike
 Puls (Roman), Roman von Stephen King (2006)
 Puls (Film), dessen Verfilmung (2016)
 Pulse – Du bist tot, bevor Du stirbst, US-amerikanischer Horrorfilm von Jim Sonzero (2006)
 Puls (Holstein), Gemeinde im Kreis Steinburg, Schleswig-Holstein

Rundfunk:
 Puls (Sendung), Gesundheitsmagazin des Schweizer Fernsehens (ab 1990)
 Puls TV, ehemaliger Berliner Fernsehsender (1996–1997), siehe IA Fernsehen
 TV Puls, polnischer Fernsehsender (ab 2001)
 Puls (Jugendkanal), Eigenschreibweise PULS, Hörfunkprogramm des Bayerischen Rundfunks (ab 2013)

Puls ist der Familienname folgender Personen:
 Abraham Puls (1902–1975), niederländischer Spediteur und Nazi-Kollaborateur
 Albert Puls (1846–1901), Pseudonym des deutschen Offiziers, Sängers und Schauspielers Albert Ermarth
 Christina Puls (* 1973), deutsche Fußballspielerin
 Dierk Puls (1913–1994), deutscher Schriftsteller
 Egon Puls (1934–2013), deutscher klassischer Gitarrist 
 Emil Puls (1877–1941), deutscher Fotograf
 Erich Puls (1899–1954), deutscher Pädagoge und Schriftsteller, siehe Hans Bernitt
 Erich Puls (Maler) (1910–1981), deutscher Maler
 Gerd Puls (* 1949), deutscher Schriftsteller, Maler und Grafiker

 Hartmut Puls (* 1941), deutscher Ringer
 Hendrik Puls (* 1984), deutscher Soziologe
 Karl Puls (1898–1962), mecklenburgischer Landwirt, Autor und Beiträger von Richard Wossidlo
 Karl Puls-Janssen (* 1955), deutscher Politiker (GRÜNE) und Mitglied des Niedersächsischen Landtages
 Klaus-Peter Puls (* 1943), deutscher Politiker (SPD)
 Rudolf Puls (1879–1950), deutscher Pädagoge, Verwaltungsbeamter und Politiker (SPD)
 Stephanie Puls (* 1980), deutsche Journalistin und Fernsehmoderatorin
 Ursula Puls, Pseudonym von Ursel Hochmuth (1931–2014), deutsche Historikerin, Dokumentarin und Autorin
 Wiebke Puls (* 1973), deutsche Schauspielerin
 Willi Walter Puls (1908–1980), deutscher Geograph
 Willy Puls, deutscher Fußballspieler

Siehe auch:

 Pulsation (Begriffsklärung)
 Pulse (Begriffsklärung)
 Pulß (Familienname)
 Pulz (Begriffsklärung)
 Poels (Begriffsklärung)